Dies ist eine Liste der Fluggesellschaften, die im Iran bei der Iran Civil Aviation Organisation (CAO) registriert wurden. Die älteste ist Iran Air.

 
Iran